Srpska peut désigner :
 Srpska, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Podgorica ;
 la  Republika Srpska ou République serbe de Bosnie, une des deux entités qui composent la Bosnie-Herzégovine.

Voir aussi 
 , en serbe  ou , différents partis politiques.